

Cinema e televisione
Francesco, giullare di Dio – film del 1950 diretto da Roberto Rossellini
 Francesco – film del 1989 diretto da Liliana Cavani
Francesco – miniserie televisiva in due puntate del 2002
 Francesco – miniserie TV del 2014 diretta da Liliana Cavani

Musica
Francesco – singolo di Irene Grandi del 2000
Francesco – singolo dei La Elle
Francesco – singolo dei Modà del 2016

Onomastica
Francesco – nome proprio di persona italiano maschile
Francesco (Francescus, Francisius) – famiglia di stirpe normanna, che detenne possedimenti feudali in Aversa e Capaccio

Persone
Francesco – 266º papa della Chiesa cattolica
Francesco d'Accorso – giurista e letterato italiano
Francesco d'Agnolo – pittore italiano
Francesco d'Ambra – commediografo italiano
Francesco d'Angeluccio di Bazzano – scrittore e mercante italiano
Francesco d'Antonio da Viterbo – pittore italiano
Francesco d'Assisi – religioso e santo italiano
Francesco d'Elci – cardinale italiano
Francesco d'Isa – drammaturgo italiano
Francesco da Acquanegra – religioso e scultore italiano
Francesco da Arquata – predicatore italiano
Francesco da Barberino – notaio e poeta italiano
Francesco da Caldarola (Francesco Piani) – presbitero e beato italiano
Francesco da Castiglione – umanista e religioso italiano
Francesco da Copertino – religioso e architetto italiano
Francesco da Jesi – religioso italiano
Francesco da Lugo (Francisco de Lugo) – teologo gesuita spagnolo
Francesco da Meleto – umanista italiano
Francesco da Montereale – pittore italiano
Francesco da Nardò – umanista e teologo italiano
Francesco da Paola – religioso e santo italiano
Francesco da Petriolo – religioso e beato italiano
Francesco da Rimini – pittore italiano
Francesco da Sangallo (Francesco Giamberti) – scultore italiano
Francesco da Sicignano – architetto e scultore italiano
Francesco da Tolentino – pittore italiano
Francesco da Urbino – pittore italiano
Francesco dal Sole – matematico, astronomo e ingegnere francese
Francesco de Lignamine – vescovo cattolico e umanista italiano
Francesco dei Bonacolsi – nobile e politico italiano
Francesco del Borgo – architetto italiano
Francesco del Cossa – pittore italiano
Francesco del Tadda (Francesco Ferrucci) – scultore italiano
Francesco della Marca – francescano, teologo e filosofo italiano
Francesco della Ratta – nobile italiano
Francesco della Sega – anabattista italiano
Francesco di Antonio del Chierico – miniatore e orafo italiano
Francesco di Antonio di Bartolomeo – pittore italiano
Francesco di Bartolo – critico letterario e latinista italiano
Francesco di Baviera – nobile e militare tedesco
Francesco di Biondo – vescovo cattolico italiano
Francesco di Brunswick-Lüneburg – nobile tedesco
Francesco di Calvo – nobile e generale catalano
Francesco di Domenico – legnaiolo italiano
Francesco di Meyronnes – filosofo e teologo francese
Francesco di Montpensier – nobile francese
Francesco di Neri da Volterra – pittore italiano
Francesco di Oberto – pittore italiano
Francesco di Pesello – pittore italiano
Francesco di Sales – vescovo cattolico e santo francese
Francesco di Saluzzo – nobile italiano
Francesco di San Lorenzo (Francisco Euba y Gorroño) – presbitero e beato spagnolo
Francesco di Ser Nardo da Barberino – scrittore italiano
Francesco di Teck – nobile anglo-tedesco
Francesco di Teck – nobile britannico
Francesco di Valdambrino – scultore italiano
Francesco di Vannozzo – poeta, giullare e musicista italiano
Francesco di Vannuccio – pittore italiano
Francesco di Waldeck – vescovo cattolico tedesco
Francesco il Vecchio (Francesco I da Carrara) – politico e condottiero italiano

Pagine correlate
Franceschi
Francesco I
Francesco II
Francesco III
Francesco IV
Francesco d'Antonio
Francesco d'Assisi (disambigua)
Francesco da Castello
Francesco da Milano
San Francesco (disambigua)